La Temporada 1992 de Fórmula 1 va ser la temporada número 43 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es van disputar un total de setze curses, en les que es van adjudicar punts als sis primers classificats (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenien en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).

També es comptabilitzaren els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donaren punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1992

Classificació del mundial de pilots del 1992 

(Clau de colors)

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1992

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1992